Valdambrini ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinando Valdambrini (1623– um 1690), italienischer Maler 
 Francesco Valdambrini (1933–2007), italienischer Komponist
 Oscar Valdambrini (1924–1997), italienischer Jazzmusiker